Загадочная история Бенджамина Баттона:
 «Загадочная история Бенджамина Баттона» () — фильм Дэвида Финчера, сценарий которого базируется на сюжете одноимённого рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
 «Загадочная история Бенджамина Баттона» () — рассказ американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, впервые опубликованный в Collier’s Weekly 27 мая 1922 года.